Партизанская — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Партизанская — деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Партизанская — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Партизанская — деревня в Гдовском районе Псковской области.

Река 
 Партизанская — река в Приморском крае России, впадает в Японское море.

Железнодорожные платформы 
 Партизанская — железнодорожная платформа Октябрьской железной дороги в посёлке Толмачёво Лужского района Ленинградской области.
 Партизанская — железнодорожная платформа Московской железной дороги в Рузском городском округе Московской области.

Станции метро 
 Партизанская — станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
 Партизанская — станция Автозаводской линии Минского метрополитена.

См. также 
 Партизанская армия
 Партизанская война
 Партизанская искра
 Партизанская улица
 Партизанский
 Партизанское